Saipa steht für:

 Saipa Teheran, ein iranischer Fußballverein

SAIPA steht für:
 Société Anonyme Iranienne de Production Automobile, ein iranischer Automobilhersteller

Saipa ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Saipa (* 1976), deutscher Chemiker und Politiker (SPD)
 Axel Saipa (* 1943), deutscher Verwaltungsbeamter